Grönland steht für:
 Grönland, die größte Insel der Erde
 einen Ortsteil von Sommerland in Schleswig-Holstein, siehe Sommerland#Grönland
 Kap Grönland, Kap der Anvers-Insel in der Antarktis
 Grönland (Schiff), das älteste heute noch segelnde Seeschiff Deutschlands
 Grönland Records, ein unabhängiges Plattenlabel
 Glückliche Reise – Grönland, deutscher Fernsehfilm von Karin Hercher (1993)

Grönland ist der Familienname von:
 Johannes Grönland (1824–1891), deutscher Botaniker
 Nel Grönland (Nelius Grönland; 1859–1918), deutscher Porträt- und Stilllebenmaler
 Peter Grönland (1761–1825), dänischer Jurist, Musikkritiker, Volksliedsammler und Komponist
 René Grönland (1849–1892), deutsch-französischer Stilllebenmaler
 Theude Grönland (1817–1876), deutsch-dänischer Stillleben- und Dekorationsmaler

Siehe auch:

 Grønland
 Groenland (Schiff)